Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Begivenheder 
 Pave Clemens V flytter den Katolske verdens centrum fra Rom til Avignon i Provence.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
09
Artikler om enkelte år